Фон-дю-Лак () — может означать:

 Фон-дю-Лак — река в канадской провинции Саскачеван. 
 Фон-дю-Лак — индейская резервация народа оджибве, расположенная в штатах Миннесота и Висконсин, США.
 Фон-дю-Лак — округ в штате Висконсин, США.
 Фон-дю-Лак — город в округе Фон-дю-Лак, штат Висконсин, США